Cawley est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1982), joueur irlandais de football
 (1940-2015), homme d'affaires américain
Evonne Goolagong-Cawley (née en 1951), joueuse australienne de tennis
Frederick Cawley (1er baron Cawley) (1850-1937), homme d'affaires britannique
, champion anglais de lutte de Cornouailles
Harold Cawley (1878-1915), avocat et homme politique britannique
 (né en 1967), producteur et acteur américain
Oswald Cawley (1882-1918), soldat et homme politique britannique
 (né en 1965), joueur anglais de football
Rex Cawley (1940-2022), athlète américain, spécialiste du 400m haies
 (né en 1947), écrivain culinaire anglais
Shirley Cawley (né en 1932), athlète britannique, spécialiste du saut en longueur
, auteur et producteur américain de comédie

Homonymie de patronyme